Тууомба () е град в Източна Австралия, щат Куинсланд. Административен център на район Тууомба. Според Австралийската статистическа служба към 31 декември 2012 г. има 110 472 жители.

Култура 
Тууомба е известена с карнавал на цветята, който се провежда всяка година през септември. Много от големите паркове и градини на града са специално подготвени за карнавала.

Климат

Побратимени градове 
Побратимени градове са:
  Паджу, Южна Корея
  Такацуки, Япония
  Уонгануи, Нова Зеландия

Личности

Родени 
 Джейсън Гън – актьор
 Питер Камерон – математик
 Джуди Морис – актриса
 Шейн Уифингтън – актьор, общественик
 Френк Форд – политик

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт 
 Времето на града // sinoptik.bg

Градове в Куинсланд